Blake může být:

 příjmení 
 Andrew Blake (* 1947) – americký pornorežisér
 Arthur Blake (1872–1944) – americký atlet a olympionik
 Daniel Blake (* 19??) – americký saxofonista a hudební skladatel
 Eubie Blake (1887–1983) – americký pianista
 Hector Blake viz Toe Blake
 Elly Blake (* 19??) – kanadská spisovatelka fantasy
 Geoffrey Blake (* 1962) – americký komik, herec a zpěvák
 James Blake – více osob
 Jason Blake (* 1973) – americký hokejista
 Nayland Blake (* 1960) – americký výtvarník
 Ran Blake (* 1935) – americký jazzový klavírista
 Rob Blake (* 1969) – kanadský hokejista
 Robert Blake – více osob
 Tim Blake (* 1952) – britský klávesista
 Toe Blake (1912–1995) – kanadský hokejista a trenér
 William Blake (1757–1827) – anglický malíř a básník
 Yohan Blake (* 1989) – jamajský atlet

rodné jméno
 Blake Edwards (1922–2010) – americký režisér
 Blake Jenner (* 1992) – americký herec a zpěvák
 Blake Lively – americká herečka
 Blake Ross (* 1985) – programátor

jiné
 BLAKE – kryptografická hašovací funkce
 Blakeův ostrov – ostrov v americkém státě Washington
 Třída Blake (1889) – lodní třída
 Jake a Blake – argentinský komediální televizní seriál

Související články 
 Blakea
 Blakely
 Black

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - příjmení

Anglická příjmení